Les Bijoux est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Bijoux, poème de Charles Baudelaire
 Les Bijoux, nouvelle de Guy de Maupassant 1883)
 Les Bijoux, bande dessinée coréenne